Die ukrainische Freie-Pyramide-Meisterschaft 2010 war ein Billardturnier, das vom 10. bis 13. Juni 2010 beim BK Schokolad in Luhansk stattfand. Ermittelt wurden die nationalen Meister der Ukraine in der Freien Pyramide, einer Disziplin des Russischen Billards.

Ukrainische Meisterin wurde nach 2008 zum zweiten Mal Sarjana Prytuljuk, die im Finale die 14-jährige Anna Kotljar mit 6:3 besiegte. Den dritten Platz belegten Natalija Kossjak und Natalija Talowa. Titelverteidigerin war Anna Majstrenko, die in diesem Jahr nicht teilnahm.

Bei den Herren sicherte sich Oleksandr Bedewka durch einen 7:3-Finalsieg gegen Jewhen Palamar den Titel. Adrian Mischtschenko und Oleksandr Bojko belegten den dritten Rang. Hlib Waschtschenkow war Titelverteidiger, nahm aber nicht an dem Turnier teil.

Herrenturnier

Modus 
Die 66 Teilnehmer traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. Ab dem Sechzehntelfinale wurde im K.-o.-System gespielt.

Vorrunde

Hauptrunde 

|

|}
|}

1. Gewinnerrunde 

|

|}
|}

2. Gewinnerrunde 

|

|}
|}

1. Verliererrunde 

|

|}
|}

2. Verliererrunde 

|

|}
|}

3. Verliererrunde 

|

|}
|}

Finalrunde

Damenturnier

Modus 
Die 16 Teilnehmerinnen traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. Ab dem Halbfinale wurde im K.-o.-System gespielt.

Vorrunde

Hauptrunde 

|

|}
|}

1. Gewinnerrunde 

|

|}
|}

2. Gewinnerrunde 

|

|}
|}

1. Verliererrunde 

|

|}
|}

2. Verliererrunde 

|

|}
|}

3. Verliererrunde 

|

|}
|}

4. Verliererrunde 

|

|}
|}

Finalrunde

Einzelnachweise 

2010
Billardveranstaltung 2010
Billardturnier in Luhansk